Церква святого рівноапостольного князя Володимира Великого — парафія і храм 2-го Кременецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в місті Кременець Кременецький району Тернопільської області.

Історія церкви 
Історія храму розпочинається у 1895 році. Його збудовано у с. Шпиколоси Кременецького району. Після війни радянська влада дерев'яний храм спалила. Через кілька років місцеві жителі його відбудували. Наприкінці 90-х років громада села Шпиколоси збудувала кам'яний храм.

У 1997 році в Кременці заснували громаду УПЦ КП. Парафіяни перевезли дерев'яний храм зі Шпиколос до Кременця (вул. Переліски) під керівництвом першого настоятеля о. Василя Хоміцького та відреставрували його. 28 липня 1998 року на свято святого рівноапостольного князя Володимира Великого оновлений храм та престіл освятив архієпископ Тернопільський і Кременецький Іов з собором священиків Кременецького благочиння.

До відбудови храму найбільше долучився Михайло Дволінський з синами.

Парохи 
 о. Василь Хоміцький (1997—2003),
 о. Іван Дмитрів (з 2003).

Джерела 
 

Церкви Кременецького району
Кременець
Церкви Святого Володимира Великого